Меса Верганза има више значења:

 Меса Верганза (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Меса Верганза, Чикивитиљо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику